Лосский () — фамилия польского происхождения:
  (1917—1998) — американский историк; сын Н. О. Лосского.
 Лосский, Борис Николаевич (1906—2001) — французский искусствовед, историк архитектуры, мемуарист; сын Н. О. Лосского.
 
 Лосский, Константин Владимирович (1864—1933) —  украинский правовед, историк, дипломат, общественный и политический деятель.